Andalgalá (Catamarca), een plaats in de Argentijnse provincie Catamarca
Andalgalá (departement), een departement van de Argentijnse provincie Catamarca